Юрий Алексеевич Рыжов:
 Рыжов, Юрий Алексеевич (1930—2017) — советский учёный, дипломат.
 Рыжов, Юрий Алексеевич (1952—2015) — советский футболист.